Lavrov (masculin ; ) ou Lavrova (féminin ; ) est un nom de famille russe pouvant faire référence à :
 Andreï Lavrov (né en 1962), joueur de handball russe ;
 Kirill Lavrov (1925-2007), acteur russe ; 
Leonid Lavrov (1906-1943), poète et traducteur russe et soviétique ; 
 Mikhaïl Lavrov (1799-1882), amiral russe et explorateur de l'Arctique ; 
 Natalia Lavrova (1984-2010), gymnaste russe ;
 Piotr Lavrov (1823-1900), sociologue et philosophe russe ;
 Sergueï Lavrov (né en 1950), diplomate russe, ministre des Affaires étrangères de la fédération de Russie ;  
 Tatiana Lavrova (1938-2007), actrice russe.

Lavroff est un patronyme porté par :
 Dmitri Georges Lavroff (1934-2014), universitaire français.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe